Lilla Svantjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Svantjärnen, Gästrikland, sjö i Gävle kommun, 
Lilla Svantjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,

Se även
Svantjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn